Howe steht für:
 Howe (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Earl Howe, britische Adelsfamilie
 HMS Howe, britische Schiffe

Howe steht für folgende geographischen Objekte:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Howe (Alabama), im Barbour County, Alabama
 Howe (Idaho), im Butte County, Idaho
 Howe (Indiana), im LaGrange County, Indiana
 Howe (Iowa), im Adair County, Iowa
 Howe (Massachusetts), im Essex County, Massachusetts
 Howe (Nebraska), im Nemaha County, Nebraska
 Howe (Oklahoma), im Le Flore County, Oklahoma
 Howe (Forest County, Pennsylvania)
 Howe (Perry County, Pennsylvania)
 Howe (South Carolina), im Florence County, South Carolina
 Howe (Texas), im Grayson County, Texas

Orte im Vereinigten Königreich:
 Howe (North Yorkshire)
 Howe (Norfolk)
 Duggleby Howe, East Yorkshire

Orte in Deutschland:
 Kirchwerder-Howe, Ortsteil in Hamburg

in Antarktika:
 Howe-Gletscher, Gletscher im Marie-Byrd-Land
 Mount Howe, Berg im Marie-Byrd-Land

Inseln:
 Howe Island, Indel im St. Lorenzstrom, Ontario, Kanada
 Île Howe, Insel der Kerguelen, Frankreich
 Lord-Howe-Insel, Insel der Lord-Howe-Inselgruppe, Tasmanische See, Australien

Siehe auch:
 Hove (Begriffsklärung)
 How
 Howes
 Hough
 Haue